

Аллертон — місто, штат Айова
 Аллертон — селище, штат Іллінойс